Чемпионат мира по фигурному катанию 1989 года был проведён Международным союзом конькобежцев 14—19 марта в Париже, Франция. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель Японии Мидори Ито, среди мужчин представитель Канады Курт Браунинг, среди пар представители СССР Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, представители СССР Марина Климова и Сергей Пономаренко победили в танцах.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 
 
 
 

Фигурное катание
Международные соревнования по фигурному катанию во Франции
Международные спортивные соревнования в Париже